Amin kan være:

 Amin – et organisk derivat af ammoniak
 et efternavn, som bæres af bl.a.:
 Idi Amin – ugandisk diktator
 Samir Amin – ægyptisk økonom
 et fornavn, som bæres af bl.a.:
 Amin Jensen – dansk komiker
 Amin Gemayel – libanesisk præsident